Matamoros kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Matamoros (kommun i Mexiko, Coahuila, lat 25,56, long -103,25), 
 Matamoros, Coahuila, 
 Coalcomán de Vázquez Pallares (ort), Michoacán de Ocampo, 
 Matamoros, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 Matamoros (kommun i Mexiko, Chihuahua), 
 Matamoros (kommun i Mexiko, Tamaulipas), 
 Heroica Matamoros – känd som Matamoros, en stad i delstaten Tamaulipas; grannstad till Brownsville i Texas
 Izúcar de Matamoros (kommun), Puebla, 
 Izúcar de Matamoros (ort), Puebla, 
 Landa de Matamoros (kommun), Querétaro Arteaga, 
 Landa de Matamoros (ort), Querétaro Arteaga,

Se även
Matamoras

Robotskapade Mexikoförgreningar